Un maresquier est une variante de mareschier, ancien nom de maraicher. 

Lemaresquier ou Le Maresquier est un patronyme, notamment porté par : 
 Charles Lemaresquier (1870-1972), architecte français ;
 Noël Lemaresquier dit Noël Le Maresquier (1903-1982), architecte français, fils du précédent ;  
 Mireille Lemaresquier, journaliste française ;
 Augustin Le Maresquier (1910-1872), résistant et historien régional français.